{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70101) - || 1999 JD122 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70102) - || 1999 JE123 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70103) - || 1999 JZ131 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70104) - || 1999 JG138 || 8 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70105) - || 1999 KE7 || 17 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70106) - || 1999 KH10 || 18 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70107) - || 1999 KS11 || 18 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70108) - || 1999 KO12 || 18 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70109) - || 1999 KN17 || 17 mei 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70110) - || 1999 LK || 6 juni 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (70111) - || 1999 LM7 || 9 juni 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70112) - || 1999 LP9 || 8 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70113) - || 1999 LY9 || 8 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70114) - || 1999 LA13 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70115) - || 1999 LP20 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70116) - || 1999 LQ23 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70117) - || 1999 LB24 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70118) - || 1999 LM25 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70119) - || 1999 LU28 || 7 juni 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70120) - || 1999 LL34 || 11 juni 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70121) - || 1999 LY34 || 13 juni 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70122) - || 1999 MX || 22 juni 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70123) - || 1999 ME1 || 24 juni 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70124) - || 1999 NY || 10 juli 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70125) - || 1999 NZ || 7 juli 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70126) - || 1999 NT2 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70127) - || 1999 NC4 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70128) - || 1999 NF4 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70129) - || 1999 ND6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70130) - || 1999 NO6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70131) - || 1999 NQ6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70132) - || 1999 NV6 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70133) - || 1999 NC7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70134) - || 1999 NQ7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70135) - || 1999 NP9 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70136) - || 1999 NY9 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70137) - || 1999 NJ10 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70138) - || 1999 NW10 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70139) - || 1999 NK11 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70140) - || 1999 NX15 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70141) - || 1999 NE18 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70142) - || 1999 NP18 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70143) - || 1999 NO19 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70144) - || 1999 NH20 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70145) - || 1999 NW20 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70146) - || 1999 NX23 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70147) - || 1999 NP25 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70148) - || 1999 NT26 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70149) - || 1999 NL30 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70150) - || 1999 NS31 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70151) - || 1999 NL32 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70152) - || 1999 NX33 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70153) - || 1999 NO34 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70154) - || 1999 NX34 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70155) - || 1999 NF35 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70156) - || 1999 NR37 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70157) - || 1999 NV37 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70158) - || 1999 NZ37 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70159) - || 1999 NY39 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70160) - || 1999 NJ45 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70161) - || 1999 NU45 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70162) - || 1999 NV46 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70163) - || 1999 NW46 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70164) - || 1999 NO47 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70165) - || 1999 NT49 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70166) - || 1999 NQ50 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70167) - || 1999 NN53 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70168) - || 1999 NG61 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70169) - || 1999 NX64 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70170) - || 1999 OD1 || 18 juli 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (70171) - || 1999 OL2 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70172) - || 1999 OQ4 || 16 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70173) - || 1999 OB5 || 16 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70174) - || 1999 PJ3 || 11 augustus 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (70175) - || 1999 PU4 || 15 augustus 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (70176) - || 1999 PO6 || 7 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70177) - || 1999 PC8 || 7 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70178) - || 1999 QC || 17 augustus 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (70179) Beppechiara || 1999 QQ1 || 21 augustus 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (70180) - || 1999 QM2 || 31 augustus 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (70181) - || 1999 RA1 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70182) - || 1999 RS1 || 5 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70183) - || 1999 RA3 || 6 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70184) - || 1999 RU3 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70185) - || 1999 RJ9 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70186) - || 1999 RE10 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70187) - || 1999 RY10 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70188) - || 1999 RE11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70189) - || 1999 RR11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70190) - || 1999 RW11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70191) - || 1999 RY11 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70192) - || 1999 RE12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70193) - || 1999 RY13 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70194) - || 1999 RW14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70195) - || 1999 RU15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70196) - || 1999 RB16 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70197) - || 1999 RS18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70198) - || 1999 RV21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70199) - || 1999 RL22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70200) - || 1999 RO22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten